Californiumfluorid steht für mehrere chemische Verbindungen zwischen Californium und Fluor:

 Californium(III)-fluorid, CfF3
 Californium(IV)-fluorid, CfF4